

Letteratura 
 Sant'Abbondio – poesia di Giosuè Carducci

Persone 
 Sant'Abbondio (I secolo) – martire cristiano (con Alessandro, Antigono e Fortunato)
 Sant'Abbondio (...-238) – martire cristiano (con san Giusto)
 Sant'Abbondio (...-258) – martire cristiano (con sant'Ireneo)
 Sant'Abbondio o sant'Abbondanzio  (...304) – diacono e martire cristiano (con Abbondanzio, Marciano e Giovanni)
 Sant'Abbondio di Como (...468) – vescovo bizantino
 Sant'Abbondio (...-469 circa) – martire cristiano (con san Carpoforo)
 Sant'Abbondio (...-546) – funzionario romano
 Sant'Abbondio (...-854) – prete e martire cristiano

Storia 
 Repubblica di Sant'Abbondio – antico Stato italiano (1447-1450)

Geografia

Italia 
 Sant'Abbondio – frazione di San Siro, comune nella provincia di Como (Lombardia)

Svizzera 
 Sant'Abbondio – frazione di Gambarogno, comune nel distretto di Locarno (Cantone Ticino)

Pagine correlate 
 Abbondio (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Chiesa di Sant'Abbondio – pagina di disambiguazione